Thalia se poate referi la:

 Thalia, muză în mitologia greacă
 Thalia, grație în mitologia greacă
 Thalía, cântăreață mexicană